Ву́лиця Глі́нки — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

 Вулиця Глінки — вулиця в Одесі.
 Вулиця Глінки — вулиця у Черкасах.

Колишні назви: 
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Степана Руданського у місті Бориспіль.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Малевича Казимира у місті Бровари.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Тодося Осьмачки у місті Ватутіне.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Вінниця.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Євгена Колодійчука у місті Володимир.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Королеви Єлизавети II у місті Дніпро.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Руслана Сиксоя у Дрогобичі.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Ганни Катанаш у місті Дубно.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Знам'янка.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Назарія Яремчука у місті Ізмаїл.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Кам'янське.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Ківерці.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Максима Березовського у місті Київ.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Олени Левчанівської у місті Ковель.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Любомира Гузара у місті Коломия.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Марії Приймаченко у місті Лубни.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Галицької Армії у місті Львів.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Героїв Бучі у місті Мукачево.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Коротка у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Мелодійна у місті Нововолинськ.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Олександра Дідовця у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Музична у місті Павлоград.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Володимира Коломійця у місті Переяслав.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Василя Сліпака у місті Рівне.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Суми.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Тульчинського у місті Тальне.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Тернопіль.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Ярослава Барнича у місті Хмельницький.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Благовісна у місті Хуст.
 Вулиця Глінки — колишня назва вулиці Любомира Белея у місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей